Cat Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cat Mountain (Alabama)	
 Cat Mountain (Arizona)	
 Cat Mountain (Colorado)	
 Cat Mountain (Maine)	
 Cat Mountain (Otero County, New Mexico)	
 Cat Mountain (Socorro County, New Mexico)	
 Cat Mountain (Essex County, New York)	
 Cat Mountain (Hamilton County, New York)	
 Cat Mountain (St. Lawrence County, New York)	
 Cat Mountain (Warren County, New York)	
 Cat Mountain (Jefferson County, Oregon)	
 Cat Mountain (Lane County, Oregon)	
 Cat Mountain (Texas)